Dring se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Julian Dring
 Donald M. Dring